Джованни Бьянкини (, , 1410—1469) — профессор гражданского и церковного права, математики и астрономии в университете Феррары, астролог при княжеском дворе. Был знаком с Георгом Пурбахом и Региомонтаном и состоял с ними в переписке.

Бьянкини принадлежат астрономические таблицы, являющиеся переработкой «Альфонсинских таблиц», трактаты «Цветы Альмагеста» (Flores almagesti) и «Составление инструментов» (Compositio instrumenti).

Бьянкини первым в Европе использовал десятичные дроби в тригонометрических таблицах, в одно время с ал-Каши в Самарканде.

Память 

В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Джованни Бьянкини кратеру на видимой стороне Луны.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Учёные Эпохи Возрождения
Математики по алфавиту
Математики Италии
Математики XV века
Астрономы по алфавиту
Астрономы Италии
Астрономы XV века
Астрологи XV века
Родившиеся в 1410 году
Умершие в 1469 году
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения